Eisenreich bezeichnet:

 Eisenreich (Berg), Berggipfel in den Karnischen Alpen, Tirol

Eisenreich ist der Familienname folgender Personen:
 Britta Rupp-Eisenreich (Brigitta Eisenreich; 1928–2017), österreichische Anthropologin und Ethnologin, Geliebte von Paul Celan
 Georg Eisenreich (Verwaltungsjurist) (1938–2020), deutscher Verwaltungsjurist und Leiter des Bundesvermögensamtes
 Georg Eisenreich (* 1970), deutscher Politiker (CSU)
 Günther Eisenreich (1933–2015), deutscher Mathematiker
 Gustav Eisenreich (1867–1945), deutscher Heimatforscher und Naturschützer in Oberschlesien
 Herbert Eisenreich (1925–1986), österreichischer Schriftsteller
 Kerstin Eisenreich (* 1969), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Lukas Eisenreich (1430–1506), Breslauer Bürgermeister, Landeshauptmann und Heerführer
 Martina Eisenreich (* 1981), deutsche Violinistin, Filmkomponistin und Musikproduzentin